Questa è una lista degli 83  soggetti federali della Russia in ordine di popolazione secondo il censimento 2002 e 2010. Il totale di tutti i soggetti federali non include i cittadini residenti all'estero al momento del censimento.

Graduatoria secondo il censimento

Evoluzione della popolazione
Evoluzione demografica dei soggetti federali e dei circondari federali:

Note